Chain Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Chain Island (Idaho)
 Chain Island (Kalifornien)
 Chain Island (Maine)